Грищун Ігор Володимирович — старший сержант Збройних сил України, кавалер ордена «За мужність» ІІІ ступеня.
 Грищун Інна Володимирівна (* 1994) — українська спортсменка, веслувальниця на байдарках, призерка чемпіонату Європи, учасниця Олімпійських ігор 2016 року.

Примітки